Bamberger steht für:
 Bamberger, Einwohner von Bamberg, Stadt in Bayern
 Bamberger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bamberger (Gebäck), Plundergebäck
 Bamberger Hörnla, Kartoffelsorte
 Bankhaus Bamberger & Co. in Mainz
 D. Bamberger, ehem. Unternehmen in Mitwitz und Lichtenfels, Oberfranken
 Posener Bamberger, Nachkommen fränkischer Siedler in der Region Posen
 Bamberger Führertagung, wichtiges Treffen der NSDAP-Führung (1926)

Siehe auch:
 Babenberger, österreichisches Herzogsgeschlecht